Эйнион:

 Эйнион ап Коллуин (ум. в 1093 г.) — валлийский дворянин, возглавлявший восстание в конце XI века.
 Эйнион ап Кунеда (ок. 420—ок. 500) — король Гвинеда с 460 года.
 Эйнион ап Мор (450—495) — правитель королевства Эбрук в 470—495 г.г.